Spis může být:

 spis (soudní spis, správní spis) – v procesním právu soubor písemností týkajících se jedné právní věci
 spis – v literatuře obsáhlejší literární dílo, kniha, publikace
 Spis Odessa (román) – román Fredericka Forsytha poprvé vyšlý roku 1972
 Spis Odessa (film) – filmová adaptace stejnojmenného románu z roku 1974

Související články 

 Spisová značka
 Spisy